Miejscowości w USA:
 Tremont – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Tremont – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Tremont – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Itawamba
 Tremont – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
Gminy w USA:
 Tremont (ang. Tremont Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Tremont (ang. Tremont Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Tremont (ang. Tremont Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Buchanan
 Tremont (ang. Tremont Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill